Гран-при Великобритании 1998 года — девятый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1998 года. Прошёл на трассе Сильверстоун в Англии. Соревнования состоялись 12 июля 1998 года.

Квалификация 

 Квалификационные результаты Ральфа Шумахера (1:25,461) и Оливье Паниса не были учтены в итоговом протоколе из-за того, что эти гонщики не смогли покинуть машину за необходимое время (FIA проводила замеры времени, за которое гонщик способен покинуть машину,  для тренировки эвакуации на случай пожара)

Гонка 

|}

 Круги лидирования: Мика Хаккинен, старт-круг 50; Михаэль Шумахер, круг 51-финиш.
 Самая высокая скорость: Мика Хаккинен, 287,3 км/ч.
 Средняя скорость победителя: 172,541 км/ч.
 На финише гонки Шумахер, в полной уверенности, что ему требуется пройти ещё один круг, заехал в боксы для отбытия наказания - 10-секундного Stop & Go, тем самым пересекая линию финиша (боксы Феррари находятся после неё). В результате первым клетчатый флаг увидел Хаккинен, а Шумахер весь круг почёта атаковал, и финишировал в уверенности, что занял только третье место. Поскольку наказание по регламенту не могло быть наложено если до конца гонки остается менее 5 кругов, было решено считать правомерным результат на момент финиша Шумахера на пит лейн, заменив Stop & Go десятисекундной прибавкой к времени Михаэля, что всё равно не повлияло на итоговую позицию.

Ссылки 
 
 
 
 Статистика гонки на сайте статистики турниров ФИА
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Великобритании
Скандалы в Формуле-1